Charles Warren – storico statunitense, vincitore del premio Pulitzer per la storia nel 1923
Charles Warren – ufficiale britannico, membro dei Royal Engineers ed archeologo in Terra Santa
Charles Warren – incisore britannico
Charles Warren – golfista statunitense
Charles B. Warren – diplomatico e politico statunitense
Charles Marquis Warren – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico e televisivo statunitense